Ailisjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ailisjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740615-167630), sjö i Jokkmokks kommun,  (42,6 ha)
Ailisjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741000-168444), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn